Goigs, composicions poètiques
 Set Goigs de Maria conjunt d'esdeveniments de la vida de Maria (mare de Déu) que varen servir de base devocional de la literatura i l'art medieval.
 Goigs dels Ous, tradició popular del Conflent i parts del Rosselló
 Boixac de camp o goigs bords (Calendula arvensis)
 Boixac de jardí (Calendula officinalis)
 Ull de bou (Chrysanthemum segetum)

Referències